Fin kan syfta på:
  Fīn, ort i Iran
 Fin, en krater på en av Uranus månar, se Lista_över_geologiska_strukturer_på_Uranus_månar#Umbriel
 FIN, nationalitetsmärke och landskod för Finland